Братья Стругацкие — многозначное понятие.

 Братья Стругацкие — русские советские писатели, соавторы, сценаристы, классики современной научной и социальной фантастики.
 «Братья Стругацкие» — книга Анта Скаландиса (Антона Молчанова), биография писателей Аркадия и Бориса Стругацких.